Monitor kan syfta på:
 
 Monitor – en skärm för datorer, se bildskärm 
 Monitor – en högtalare som används i studios, se högtalare 
 Monitor (örlogsfartyg) – en typ av pansrat örlogsfartyg med lågt fribord och rörligt kanontorn
 USS Monitor – ett amerikanskt krigsfartyg konstruerat av John Ericsson
 Daily Monitor – en dagstidning i Uganda (tidigare The monitor) 
 Monitor affärssystem – ett affärssystem (ERP-system)
Tidningen Monitor – en branschtidning inom broadcast och filmproduktion 
 Monitor (företag) – ett datautbildningsföretag

fi:Näyttö